Beim Leben meiner Schwester ist der Titel von

 Beim Leben meiner Schwester (Roman), einem Roman von Jodi Picoult
 Beim Leben meiner Schwester (Film), der Verfilmung des Romans